9-й Чемпионат мира по хоккею с шайбой среди женских команд — турнир, организованный Международной Федерацией хоккея для национальных сборных команд по хоккею с шайбой.

Турнир в ТОП-дивизионе был проведен с 30 марта по 6 апреля 2004 года на аренах Галифакса и Дартмоуза (). В Галифаксе игры чемпионата принимала арена Halifax Metro Centre, в Дартмоузе — Dartmouth Sportsplex.

Регламент 
В играх ТОП-дивизиона приняло участие 9 команд — 8 команд, не сыгравших на отмененном из-за эпидемии атипичной пневмонии прошлогоднем турнире и команда  Японии — победитель турнира в I дивизионе Чемпионата мира 2003 года. Согласно регламенту, на первом этапе команды были разделены на 3 группы. По результатам игр были сформированы группы второго этапа из команд занявших соответственно 1-е, 2-е и 3-и места в группах первого раунда.
 Команды, занявшие первые места в своих группах на первом этапе, разыгрывали право на участие в финальном матче. Занявшие 1-2-е места играли финальный матч. Команда, занявшая последнее место, участвовала в матче за бронзовые награды.
 Команды, занявшие вторые места в группах на первом этапе определяли победителя, который получал право играть в матче за 3-е место.
 Команды, занявшие третьи места в группах первого этапа разыгрывали право остаться в ТОП-дивизионе. Две худшие команды выбывали I дивизион Чемпионата мира 2005 года.

В связи с расширением ТОП-дивизиона с 8-ми до 9-ти команд, для сборных команд, показавших худший результат во всех дивизионах по итогам предыдущего турнира было отменено понижение в классе в более низший дивизион и сохранено место в текущем дивизионе. По итогам текущих соревнований во всех дивизионах понижаются в классе по две худшие команды.

Групповой этап

1-й раунд

Группа A 
Положение команд в турнирной таблице:

Группа B 
Положение команд в турнирной таблице:

Группа C 
Положение команд в турнирной таблице:

2-й раунд

Группа D 
Положение команд в турнирной таблице:

Группа E 
Положение команд в турнирной таблице:

Группа F 
Положение команд в турнирной таблице:

Время начала матчей местное (UTC-4).

Матч за 3-е место

Финал

Итоги 
Итоговое положение команд

По итогам турнира сборные команды  Швейцарии и  Японии будут выступать в I дивизионе Чемпионата мира 2005 года.

Индивидуальные награды

I дивизион 
Игры команд I дивизиона прошли с 14 по 20 марта 2004 года в Вентспилсе ().

Положение команд в турнирной таблице:

По итогам турнира сборная команда  Казахстана будет выступать в ТОП-дивизионе Чемпионата мира 2005 года среди женских команд.

По итогам турнира сборные команды  Норвегии и  КНДР будут выступать во II дивизионе Чемпионата мира 2005 года среди женских команд.

II дивизион 
Игры команд II дивизиона прошли с 14 по 20 марта 2004 года в Випитено ().

Положение команд в турнирной таблице:

По итогам турнира сборная команда  Дании будет выступать в I дивизионе Чемпионата мира 2005 года среди женских команд.

По итогам турнира сборные команды  Австралии и  Великобритании будут выступать в III дивизионе Чемпионата мира 2005 года среди женских команд.

III дивизион 
Игры команд III дивизиона прошли с 21 по 27 марта 2004 года в Мариборе ().

Положение команд в турнирной таблице:

По итогам турнира сборная команда  Австрии будет выступать в II дивизионе Чемпионата мира 2005 года среди женских команд.

Литература 
 Stephan Müller. International Ice Hockey Encyclopaedia: 1904—2005. — 496 с. — ISBN 3-8334-4189-5 ISBN 978-3-8334-4189-9

Ссылки 
 Официальные результаты и статистика чемпионата на сайте ИИХФ
 Результаты и статистика чемпионата
 2004 Women’s World Hockey Championship

Март 2004 года
Апрель 2004 года
Спорт в Канаде в 2004 году
Ж
2004
Международные соревнования по хоккею с шайбой в Канаде
Международные спортивные соревнования в Галифаксе (Новая Шотландия)
Чемпионаты мира в Канаде